Die ESRB steht für:

 Entertainment Software Rating Board, eine Unterordnung der Entertainment Software Association
 European Systemic Risk Board, den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (angesiedelt bei der EZB in Frankfurt)

ESRB